Mag ik u kussen? (Vlaanderen), een Vlaamse humoristische datingshow, gepresenteerd door Bart Peeters
 Mag ik u kussen? (Nederland), de Nederlandse variant van bovenstaand programma, gepresenteerd door Art Rooijakkers